John Thornton est député anglais de Kingston-upon-Hull. 
 John Thornton est un évêque anglais du .  
 John Thornton est un créateur de vitrail anglais entre 1405 et 1408. 
 John Thornton est un cartographe et hydrographe anglais (1641-1708).
 John Thornton (né en 1976) est un joueur de football américain.
 John Thornton (1823-1888) est un marchand et homme politique canadien.
 John Thornton (1720-1790) est un marchand et philanthrope chrétien.
 John Thornton (1846-1917) est un homme politique américain de la Louisiane.
 John Thornton (1949 -) est un historien américain spécialiste de l’histoire de l’Afrique et de la Diaspora africaine .
 John Thornton, un acteur américain, frère de .
 John L. Thornton, ancien président et co-chef de l'exploitation de Goldman Sachs.
 John Thornton est un lanceur de baseball américain.
 John Thornton, un personnage principal dans le roman de Jack London L'Appel de la forêt.
 John Thornton est le personnage principal dans le roman d'Elizabeth Gaskell Nord et Sud.